Burgfriedhof steht für:
 einen Friedhof im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg, siehe Burgfriedhof (Bad Godesberg)
 einen Friedhof in Lübeck
 einen Friedhof in Warburg
 einen Friedhof in Schöllang, Stadt Oberstdorf